kdz – codice ISO 639-3 della lingua kwaja
 kdz – codice della Provincia di Konduz